Ahtanum ist der Name von:
 Ahtanum (Washington), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Washington
 Ahtanum Canal, ein Kanal im US-Bundesstaat Washington
 Ahtanum Valley, ein Tal im US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Ahtanum Creek